Hvideruslands førstedivision 2011 var den 21. udgave af det hviderussiske mesterskab i fodbold. Turneringen  blev afviklet fra april, 2011 og blev afsluttet i november,  2011.

 BATE Borisov vandt deres 8. hviderussiske mesterskab.

Tabel

Målscorer 

Pr. 27. november, 2011 Kilde: football.by  

Fodbold i 2011
Fodbold i Hviderusland